Rudice est un toponyme qui peut désigner :

Ruđice, un village de la municipalité de Kalinovik, dans la République serbe de Bosnie ;
 Rudice, un village de la municipalité de Novi Grad, dans la République serbe de Bosnie.

Rudicë/Rudice, un village de la commune (municipalité) de Klinë/Klina, dans le district de Pejë/Peć.

Rudice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Rudice, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie